Rib Mountain (plaats in Wisconsin), een plaats in Wisconsin, Verenigde Staten
 Rib Mountain (berg in Wisconsin), een berg in Wisconsin, Verenigde Staten
 Rib Mountain (Ontario), een berg in Ontario, Canada
 Rib Mountain State Park, een park in Wisconsin, Verenigde Staten